Fairweather kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fairweather (udde), 
 Mount Fairweather, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar